Ю́рий Шевчу́к:
 Шевчук, Юрий Степанович (род. 1985) — украинский футболист.
 '''Шевчук, Юрий Юлианович''' (род. 1957) — российский рок-музыкант, поэт, продюсер; лидер группы «ДДТ». Прочее 
 (212924) Юрий Шевчук — астероид, названный в честь Юрия Юлиановича Шевчука.